El término anomalía (del latín anomalĭa, y este del griego ἀνωμαλία) puede referirse:

Astronomía 
 a la anomalía media, la fracción de un período orbital que ha transcurrido, expresada como ángulo; también es el ángulo que forma con el eje de la elipse un planeta ficticio que gira con movimiento uniforme sobre una circunferencia cuyo diámetro coincide con el eje principal de la elipse y llamada circunferencia principal; se designa por M;
 a la anomalía excéntrica, el ángulo medido desde el centro de la elipse que forma la proyección del planeta sobre la circunferencia principal y el eje de la elipse; se designa por E;
 a la anomalía verdadera, el ángulo que forma el planeta medido desde el foco de la órbita con el eje de la elipse; se designa por V;
 a la anomalía de las Pioneer, una desviación observada en las trayectorias esperadas de diferentes sondas espaciales;

Ciencias sociales 
 a la anomalía social;

Ciencias de la vida y de la salud 
a una anomalía, una alteración (deformidad, malformación) que puede ser congénita o adquirida y que produce una malformación; por ejemplo, una malformación congénita;

Física 
 a la anomalía física o simetría clásica, que no es una simetría de la teoría cuántica;
 a la anomalía de Schottky en las medidas de calor específico, que se encuentra en materiales con niveles de energía de espín;

Historia y filosofía de las ciencias 
a una anomalía, según Thomas Kuhn, en su libro La estructura de las revoluciones científicas, la ciencia "normal", ante una anomalía, se encuentra con que no puede resolver el problema nuevo sin que le tiemblen un poco los cimientos de su paradigma, ya que necesitaría revisarlo y esto sería preparar el camino hacia la novedad que, si es importante, podría exigir un cambio en el modelo. Si la anomalía es lo suficientemente esencial como para poner en entredicho algunos de los elementos más esenciales del paradigma anterior, entonces se podrá producir lo que Kuhn denominó revolución científica, es decir, el surgimiento de un nuevo paradigma;

Lingüística y gramática 
La anomalía es una tendencia opuesta a la analogía que postula no haber normas ni leyes en lingüística general ni en gramática, porque las excepciones y las irregularidades son demasiado numerosas. La analogía, por el contrario, afirma que existe en las lenguas naturales una tendencia a suprimir esas irregularidades estableciéndose leyes generales o patrones regularizadores que procuran suprimir esas irregularidades. Aparecen estas teorías ya formuladas en el De lingua latina de Marco Terencio Varrón, libros VIII, IX y X.

Ficción 
a una anomalía (Primeval), una especie de portal del tiempo que aparece en la serie Primeval.
Anomalía (película): Lanzada en 2019 por Cine PAT, película boliviana.

Enlaces externos